

Wydarzenia 

 Europa
 Wojna Aten przeciwko Samos.

Urodzili się 
 Wu Qi, chiński dowódca wojskowy (zm. 381 p.n.e.)
 Yang Zhu, chiński uczony (zm. 360 p.n.e.)

Zmarli 
 Leukippos, grecki uczony (ur. ~500 p.n.e.)